RDE steht für:
 Real Driving Emissions, Messung der Abgasemissionen im realen Straßenverkehr, siehe Emissionen im praktischen Fahrbetrieb
 Merdey Airport (IATA-Code), Flughafen von Merdey, Distrikt Merdey, Bezirk Teluk Bintuni, Provinz Westpapua, Indonesien
 Remote Data Entry, die Erfassung von Daten mit elektronischen Formularen an Orten, die nicht mit dem Ort der Speicherung identisch sind
 Revue d’Égyptologie, französische ägyptologische Fachzeitschrift
 Rheinmetall Defence Electronics, Unternehmen der Rheinmetall
 rotating disc electrode, Elektrodenbauform für die elektrochemische Analytik, siehe rotierende Scheibenelektrode
 Radweg Deutsche Einheit

RDE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Powiat Dębicki in der Woiwodschaft Karpatenvorland

RdE steht für:
 Recht der Energiewirtschaft, juristische Fachzeitschrift
 Ring der Einzelpaddler, Verein für Kanusport in Hamburg-Blankenese
 Reichsverband der Exotenliebhaber, gleichgeschalteter Vogelzuchtverein im Deutschen Reich

rde steht für:
 redelsteiner dahimène edition, Verlag in Wien
 Rowohlts deutsche Enzyklopädie, enzyklopädische Publikationsreihe des Rowohlt Verlags

RDE